Алексе́й Чернышо́в: Чернышов, Алексей Геннадиевич (род. 1963) — советский и российский политический деятель.
 Чернышов, Алексей Михайлович (род. 1977) — украинский бизнесмен, инвестор.
 Чернышов, Алексей Фёдорович (1922—1995) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.

См. также